Cratere Chamberlin – Cratere lunare.
 Cratere Chamberlin – Cratere su Marte.